Steinbühl steht für:
 Steinbühl oder Steinbichl, Insel im Eibsee bei Garmisch-Parktenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Turmhügel Steinbühl, Burgstall bei Thumsenreuth (Krummennaab), Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Steinbühltunnel, in Bau befindlicher Tunnel der Neubaustrecke Wendlingen–Ulm in der Schwäbischen Alb unter dem Steinbühl (Mühlhausen im Täle), Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg

Steinbühl ist ein Ortsname:
 Steinbühl (Bad Berneck im Fichtelgebirge), Ortsteil der Stadt Bad Berneck im Fichtelgebirge, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Steinbühl (Bad Kötzting), Ortsteil der Stadt Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 Steinbühl (Berg), Ortsteil der Gemeinde Berg, Landkreis Hof, Bayern
 Steinbühl (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Steinbühl (Krummennaab), Ortsteil der Gemeinde Krummennaab, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Steinbühl (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Steinbühl (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern
 Steinbühl (Nürnberg), Stadtteil von Nürnberg, Bayern
 Steinbühl (Stallwang), Ortsteil der Gemeinde Stallwang, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Steinbühl (Wieden), Ortsteil der Gemeinde Wieden, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Steinbühl (Wolferstadt), Ortsteil der Gemeinde Wolferstadt, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Steinbühl (Zell im Fichtelgebirge), Ortsteil des Marktes Zell im Fichtelgebirge, Landkreis Hof, Bayern

Steinbühl ist der Name von Bergen, Erhebungen und Spornen (sortiert nach Höhe):
 Steinbühl (Schwarzwald) (1140,6 m), Berg im Schwarzwald bei Schwärzenbach (Titisee-Neustadt), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Steinbühl (Rietheim-Weilheim) (911,1 m), Sporn der Schwäbischen Alb beim Wohnplatz Lupbühl (Rietheim-Weilheim), Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Steinbühl (Mühlhausen im Täle) (797,0 m), Kuppe der Schwäbischen Alb bei Eselhöfe (Mühlhausen im Täle), Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Steinbühl (Engelbarzell) (655,8 m), Berg bei Engelbarzell (Wiesenfelden), Landkreis Straubing-Bogen, Niederbayern
 Steinbühl (Hahnenkamm) (632,1 m), Berg des Hahnenkamms bei Rohrach (Heidenheim), Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Steinbühl (Reichsforst) (575 m), Berg im Fichtelgebirge bei Kleinbüchlberg (Mitterteich), Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Steinbühl (Lengenfeld) (559,3 m), Kuppe in der Naab-Wondreb-Senke bei Lengenfeld (Tirschenreuth), Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Steinbühl, deutscher Name des Na Vršíčku (553,0 m), Berg nahe Libá, Bezirk Cheb, Region Karlovarský, Tschechien
 Steinbühl (Wolfenbrück) (533,6 m), Kuppe im Mainhardter Wald bei Wolfenbrück (Oberrot), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Steinbühl (Mainhardter Wald) (484,4 m), Randberg des Mainhardter Waldes am Übergang zum Kochertal bei Westheim (Rosengarten), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Steinbühl (Löwensteiner Berge) (479,0 m), Erhebung in den Löwensteiner Bergen bei Prevorst, Gemeinde Oberstenfeld, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Steinbühl (Mundatwald) (402 m), Berg im Pfälzerwald bei Schweigen-Rechtenbach, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Steinbühl (Elbenberg) (355,4 m), Berg bei Elbenberg (Naumburg), Landkreis Kassel, Hessen
 Steinbühl (Gschlachtenbretzingen) (350,5 m), ehemaliger Umlaufberg des Kochers bei Gschlachtenbretzingen (Michelbach an der Bilz), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Steinbühl (Tullau) (ca. 310 m), ehemaliger Umlaufberg des Kochers bei Tullau, Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Steinbühl (ca. 265 m), Sporn bei Odersbach (Weilburg), Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Steinbühl (Dimbach) (ca. 265 m), Hügel in der Brettachbucht bei Dimbach, Gemeinde Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Steinenbühl